Cerje (Bajina Bašta), een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta
 Cerje (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Cerje (Pantelej), een plaats in de Servische gemeente Pantelej
 Cerje (Vrbovec), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbovec
 Cerje (Zagreb), een plaats in de Kroatische gemeente Zagreb